Terek kan henvise til flere artikler:
 Terek, Rusland er en by i republikken Kabardino-Balkaria i Kaukasus.
 Terek (flod) er en flod i samme område.